Brier Creek – fiume del Virginia Occidentale, Stati Uniti d'America, tributario del Coal River
 Brier Creek – fiume della Georgia, Stati Uniti d'America, tributario del Savannah
 Brier Creek – fiume dello stato di New York, Stati Uniti d'America, tributario del Susquehanna